Лифа́нов — русская фамилия. Известные носители:
 Лифанов, Александр Петрович (род. 1996) — российский пятиборец.
 Лифанов, Владимир (род. 1984) — российский дизайнер.
 Лифанов, Григорий Алексеевич (род. 1966) — российский театральный деятель, режиссёр, педагог.
 Лифанов, Иван Кузьмич (1942—2016) — советский и российский математик.
 Лифанов, Игорь Романович (род. 1965) — российский актёр театра и кино.
 Лифанов, Николай Михайлович (1904—1975) — советский дипломат.
 Лифанов, Олег Николаевич (1947—2009) — советский боксёр.



См. также 
 Ливанов